Aebischer ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Aebischer, (1922–2012), Schweizer Künstler, siehe Yoki
 Matthias Aebischer (* 1967), Schweizer Journalist, Moderator und Politiker (SP)
 Max Aebischer (1914–2009), Schweizer Gewerkschafter und Politiker (CVP)
 Michel Aebischer (* 1997), Schweizer Fußballspieler
 Patrick Aebischer (* 1954), Schweizer Neurowissenschaftler und Präsident der EPFL
 Paul Aebischer (1897–1977), Schweizer Romanist
 René Aebischer (1941–2012), Schweizer Politiker (CVP)
 Virginia Aebischer, US-amerikanische Theologin, Bischöfin der Evangelical Lutheran Church in America